Název Bludov má více obcí:
 Bludov (Dolní Dvořiště) – zaniklá obec, součást obce Dolní Dvořiště v okrese Český Krumlov
 Bludov (okres Kutná Hora) – obec v okrese Kutná Hora
 Bludov (okres Šumperk) – obec v okrese Šumperk

Externí odkazy